Sint-Barbarakapel (Alphen), een kapel in de Nederlandse gemeente Alphen-Chaam
 Sint-Barbarakapel (Breukelen), een grafkapel in de Nederlands Hervormde Kerk in Breukelen
 Sint-Barbarakapel (Iveldingen)
 Sint-Barbarakapel (Lomm), een kapel in de Nederlandse gemeente Venlo
 Sint-Barbarakapel (Obbicht), een kapel in de Nederlandse gemeente Sittard-Geleen
 Sint-Barbarakapel (Offenbeek), een kapel in de Nederlandse gemeente Beesel
 Sint-Barbarakapel (Palemig), een kapel in de Nederlandse gemeente Heerlen
 Sint-Barbarakapel (Thorn), een kapel in de Nederlandse gemeente Maasgouw
 Sint-Barbarakapel (Urmond), een kapel in de Nederlandse gemeente Stein
 Sint Barbarakapel (Utrecht), kapel in de Nederlandse stad Utrecht
 Sint-Barbarakapel (Well), een kapel in de Nederlands-Limburgse gemeente Bergen

Barbarakapel